BBN Technologies, een Amerikaans technologiebedrijf, oude naam Bolt, Beranek and Newman
 Basisbeweging Nederland, een christelijke organisatie
 Bond van Bedrijfsautohouders in Nederland, voormalige Nederlandse belangenevereniging